Aubert je priimek več oseb:
 André-Laurent-Antoine Aubert, francoski general
 Auguste-Pierre Aubert, francoski general
 Andouin Aubert, rimskokatoliški kardinal
 Étienne Aubert, papež
 Louis-Anne Aubert de Villeserin, francoski rimskokatoliški škof